

Краснооктябрське сільське поселення — сільське поселення, Новошешминський район, Татарстан
 Краснооктябрське сільське поселення — сільське поселення, Шумерлинський район, Чувашія